Сундбіберг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сундбіберг — район Стокгольма, адмінцентр однойменної комуни у Швеції, у лені Стокгольм.